Medwedewo (russisch ) ist der Name vieler Ortschaften in Russland:
 Medwedewo (Mari El), einer Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Republik Mari El

 von Dörfern:
 Medwedewo (Archangelsk, Kargopol), in der Oblast Archangelsk, Rajon Kargopol
 Medwedewo (Archangelsk, Onega), in der Oblast Archangelsk, Rajon Onega
 Medwedewo (Iwanowo, Luch), in der Oblast Iwanowo, Rajon Luch
 Medwedewo (Iwanowo, Teikowo), in der Oblast Iwanowo, Rajon Teikowo
 Medwedewo (Jaroslawl, Bolschoje Selo), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Bolschoje Selo
 Medwedewo (Jaroslawl, Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Jaroslawl
 Medwedewo (Jaroslawl, Rostow), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Rostow
 Medwedewo (Jaroslawl, Tutajew), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Tutajew
 Medwedewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Norgau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Medwedewo, untergegangener Ortes im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad (Gawehnen, 1928–1946 Scharfeneck, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)
 Medwedewo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Medwedewo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Medwedewo (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Medwedewo (Moskau, Stupino), in der Oblast Moskau, Rajon Stupino
 Medwedewo (Moskau, Woskressensk), in der Oblast Moskau, Rajon Woskressensk
 Medwedewo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Medwedewo (Nowgorod, Moschenskoje), in der Oblast Nowgorod, Rajon Moschenskoje
 Medwedewo (Nowgorod, Pestowo, Bogoslowo), in der Oblast Nowgorod, Rajon Pestowo, Ländliche Siedlung Bogoslowo
 Medwedewo (Nowgorod, Pestowo, Ochona), in der Oblast Nowgorod, Rajon Pestowo, Ländliche Siedlung Ochona
 Medwedewo (Orjol), in der Oblast Orjol
 Medwedewo (Perm, Bolschaja Sosnowa), in der Region Perm, Rajon Bolschaja Sosnowa
 Medwedewo (Perm, Kischert), in der Region Perm, Rajon Kischert
 Medwedewo (Pskow, Gdow), in der Oblast Pskow, Rajon Gdow
 Medwedewo (Pskow, Palkino), in der Oblast Pskow, Rajon Palkino
 Medwedewo (Rjasan), in der Oblast Rjasan
 Medwedewo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Medwedewo (Swerdlowsk), in der Oblast Swerdlowsk
 Medwedewo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Medwedewo (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Medwedewo (Twer, Belsk), in der Oblast Twer, Rajon Belsk
 Medwedewo (Twer, Bologoje), in der Oblast Twer, Rajon Bologoje
 Medwedewo (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Medwedewo (Twer, Konakowo), in der Oblast Twer, Rajon Konakowo
 Medwedewo (Twer, Krasny Cholm), in der Oblast Twer, Rajon Krasny Cholm
 Medwedewo (Twer, Rschew), in der Oblast Twer, Rajon Rschew
 Medwedewo (Twer, Selischarowo), in der Oblast Twer, Rajon Selischarowo
 Medwedewo (Twer, Toropez), in der Oblast Twer, Rajon Toropez
 Medwedewo (Twer, Wyschni Wolotschok), in der Oblast Twer, Rajon Wyschni Wolotschok
 Medwedewo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Medwedewo (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd
 Medwedewo (Wologda, Grjasowez, Anochino), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez, Ländliche Siedlung Anochino
 Medwedewo (Wologda, Grjasowez, Perzewski), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez, Ländliche Siedlung Perzewski
 Medwedewo (Wologda, Sokol, Nesterowo), in der Oblast Wologda, Rajon Sokol, Ländliche Siedlung Nesterowo
 Medwedewo (Wologda, Sokol, Prigorodny), in der Oblast Wologda, Rajon Sokol, Ländliche Siedlung Prigorodny
 Medwedewo (Wologda, Totma), in der Oblast Wologda, Rajon Totma
 Medwedewo (Wologda), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda